Нововладимировский — название населённых пунктов в России:

 Нововладимировский — хутор в Тбилисском районе Краснодарского края.
 Нововладимировский — посёлок в Варненском районе Челябинской области.